Mena är ett släkte av koralldjur. Mena ingår i familjen Halcampidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner